Ация Балба Цезония  () е майката на римския император Октавиан Август.

Произход 
Ация е средното дете в семейството на Юлия Цезарис Младша, сестрата на Юлий Цезар, и претора от 60 пр.н.е. Марк Аций Балб, братовчед на Помпей Велики.

Двойката има три деца. Според най-разпространената версия, това са три момичета:
 Ация Балба Прима
 Ация Балба Цезония, майка на първия римски император Октавиан Август и на Октавия Младша (четвърта съпруга на триумвира Марк Антоний).
 Ация Балба Терция

Според Роналд Сайм обаче, семейството има и момче – Марк Аций Балб (промагистрат 38 пр.н.е.), и две момичета – Ация Старша и Ация Младша.

Първи брак 
Около 70 пр.н.е. Ация Балба Цезония на 15-годишна възраст се омъжва за Гай Октавий, знаменит пълководец, претор от 61 пр.н.е.. За Октавий, който е на около 33 години, това е втори брак. От първата си жена Анхария той има дъщеря, Октавия Старша. Анхария го оставя вдовец.

През 69 пр.н.е. Ация ражда момиче – Октавия Младша, а през 63 пр.н.е. – син, Гай Октавий Турин, който по-късно става император Гай Юлий Цезар Октавиан.

През 59 пр.н.е. съпругът ѝ Гай Октавий умира на път от Македония за Рим.

Втори брак 
Около 57 пр.н.е. Ация се омъжва повторно за вдовеца, патриций Луций Марций Филип, консул от 56 пр.н.е.. Занимава се с възпитанието на своите две деца и двете деца на Луций Марий от първия му брак.

През август или септември 43 пр.н.е., по време на първото консулство на своя син, Ация умира. Октавиан ѝ устройва пищно погребение и игри в нейна памет.

Луций Марций Филип по-късно се жени за нейната по-малка сестра, Ация Балба Терция.

Ация в историята 
Ация практически не оказва никакво влияние върху политически дела на своите мъже и на сина си. Единствено се опитва да уговори Октавиан, да се откаже от честта да бъде наследник на Цезар.

Спомената е при Светоний във връзка със знаците, които предшествали раждането на Октавиан.

Източници

Външни препратки 
 Roman Art and Archaeology Augustan Portrait Sculpture

Юлиево-Клавдиева династия
Жени от Древен Рим